Park Pobedy (, trad.: Parque da Vitória) — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia. «Park Pobedy» na União Soviética era um nome especial, que chamou o parque, criado em homenagem à vitória na Grande Guerra Patriótica. Geralmente estes parques ocupou um grande espaço comum, com diversas instalações de lazer e esporte, além de palcos para shows e outros eventos culturais. Respectivamente, estações de metrô com o nome «Park Pobedy» estão localizados perto das entradas para os parques.

Rússia 
Estação Park Pobedy — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo. Inaugurado em , 10 dias antes do aniversário o dia da vitória e 17 dias após Iuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço, realizou sua viagem espacial (12 de abril de 1961).
Estação Park Pobedy — Metro de Moscovo, em Moscovo. Inaugurado em  .

Ver também
Park Cultury (mêtro)

Desambiguação